

Architettura 
 Stadio Aimé Giral – impianto di rugby a Perpignano, in Francia

Persone 
 Aimé Giral – rugbista a 15 francese caduto nelle Ardenne durante la prima guerra mondiale
 José Giral – politico e chimico spagnolo, ministro della Seconda Repubblica Spagnola
 Nicolau Guanyabens i Giral – compositore, medico e uomo d'affari spagnolo
 Sergio Giral – regista cubano